Woodbury (Connecticut)
 Woodbury (Kentucky)
 Woodbury (Minnesota)
 Woodbury (Nova Jersey)
 Woodbury (Pennsilvània)
 Woodbury (Tennessee)
 Woodbury (Vermont)
 Woodbury (comtat de Nassau), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Woodbury Heights, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.